Önder ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname mit der Bedeutung „Wegweiser; Führer, Anführer, Vorsitzender“. Önder tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Vorname 

 Önder Akdağ (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Önder Çakar (* 19**), türkischer Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent
 Önder Çengel (* 1982), türkisch-schweizerischer Fußballspieler
 Önder Mustafaoğlu (1953–1982), türkischer Fußballspieler
 Önder Özen (* 1969), türkischer Fußballtorhüter und -trainer
 Önder Sav (* 1937), türkischer Politiker
 Önder Şipal (* 1987), türkischer Boxer
 Önder Turacı (* 1981), türkisch-belgischer Fußballspieler

Familienname 
 Fazıl Önder (1926–1958), türkisch-zypriotischer Journalist
 Ferhan & Ferzan Önder (* 1965), türkisches Klavierduo (Zwillingsschwestern)
 Perihan Önder (* 1960), türkische Komponistin und Musikwissenschaftlerin
 Sırrı Süreyya Önder (* 1962), türkischer Regisseur, Schauspieler, Journalist und Politiker
 Yade Yasemin Önder (* 1985), deutsche Schriftstellerin und Dramatikerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname